Baratier steht für:

 Baratier, eine französische Gemeinde im Département Hautes-Alpes

Baratier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Baratier (1864–1917), französischer Militär und Forschungsreisender
 Jacques Baratier (1918–2009), französischer Regisseur
 Jean-Philippe Baratier (1721–1740), Wunderkind und Sprachgenie